Klok (tijd), uurwerk, instrument waarmee de tijd wordt gemeten
 Klok (digitale techniek), digitale impulstrein, waarvan elke periode een elektronische volgordeschakeling in een volgende toestand brengt
 Veilingklok
 Klok (bel), luidklok of slagklok
 Buisklokken, slagwerkinstrument klinkend als een klok
 Duikerklok, ruimte waarin men zonder duikuitrusting onder water kan blijven
 Klok van Karel van Lotharingen

Personen
Gersom Klok (1990), een Nederlands voetballer
Hans Klok (1969), een Nederlands illusionist en goochelaar
Jakob Klok (1893-1984), een Nederlands politicus
Kees Klok (1951), een Nederlands dichter, vertaler en historicus
Marko Klok (1968), een Nederlands volleyballer

Planten
 Klokje, een geslacht van ongeveer 300 soorten planten uit de klokjesfamilie

Zie ook
 De klok (doorverwijspagina)